Крісті Богерт і Наталі Тозья виграли титул, перемігши у фіналі пару Барбара Ріттнер і Домінік Ван Рост з рахунком 2–6, 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Крісті Богерт /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (півфінал)
 Аманда Кетцер /  Руксандра Драгомір (1-ше коло)
 Лаура Голарса /  Крістіна Зінгер (півфінал)

Сітка

Посилання 
 SEAT Open 1996 Doubles Draw 

Тур WTA 1996
Luxembourg Open
1996 у люксембурзькому спорті